Die Bezeichnung Elektronische Bibliothek wird für verschiedene Bibliotheken oder Bibliothekstypen verwendet. Allgemein kann sie sich beziehen auf:

 eine Digitale Bibliothek
 eine Virtuelle Bibliothek
 eine Sammlung von elektronischen Medien
 eine Sammlung von E-Books

Konkret können unter anderem folgende Bibliotheken oder verwandte Einrichtungen gemeint sein:

 die E-LIB Bremen
 die Elektronische Zeitschriftenbibliothek
 e-lib.ch